Mad River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Mad River (Pazifischer Ozean), Kalifornien
 Mad River (Cocheco River), New Hampshire
 Mad River (Pemigewasset River), New Hampshire
 Mad River (Great Miami River), Ohio
 Mad River (Entiat River), Washington

Mad River ist der Name folgender Orte:

in Kanada
 Mad River (British Columbia)
 Mad River (Ontario)

in den Vereinigten Staaten
 Mad River (Connecticut)
 Mad River (Kalifornien), Trinity County
 Mad River (Maine)
 Mad River (Massachusetts)
 Mad River (Ohio)
 Mad River (Vermont)

Mad River steht für:
 Mad River (Band), US-amerikanische Rockband 
 Mad River Canoes, US-amerikanischer Kanuhersteller, siehe Confluence Watersports
 Mad River Glen, Skigebiet in Vermont
 Mad River Road, historische Landstraße in Ohio

Siehe auch:
 Mad River Township